Goriška vas je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Goriška vas, Mirna Peč
 Goriška vas pri Škocjanu

naselja v Sloveniji